Альберто Фонтанезі — італійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 К'яра Фонтанезі — італійська мотогонщиця, чотириразова чемпіонка світу з мотокросу серед жінок (2012—2015).